Kabinett Holyoake steht für folgende neuseeländische Regierungen:

 Kabinett Holyoake I
 Kabinett Holyoake II
 Kabinett Holyoake III
 Kabinett Holyoake IV